Neófito, Neofit, Neophytus o Neophytos (, "recién plantado") puede referirse a:

 a un catecumenado o convertido a la religión; en los católicos e Iglesias son ortodoxas, un converso adulto se considera un neófito durante un año después de la conversión; los católicos neófitos son considerados miembros de pleno derecho de la Iglesia, pero sin poder actuar como patrocinadores para otros que planean unirse;
 a un sacerdote recién ordenado;
 a una persona que recientemente tomó los votos monásticos;

 Neófito (liberto), liberto de emperador Nerón
 Neófito I de Constantinopla (f. 1153), Patriarca de Constantinopla en 1153
 Neófito II de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1602-1603 y en 1607-1612
 Neófito III de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1636-1637
 Neófito IV de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1688-1689
 Neófito V de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1707
 Neófito VI de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1734-40 y 1743-44
 Neófito VII de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla en 1789-94 y 1798-1801
 Neófito VIII de Constantinopla (1832-1909), Patriarca de Constantinopla de 1891 a 1894
 Neófito de Chipre (1134-1214), historiador y monje chipriota
 Neófito de Quíos (f. 1686), Patriarca de Antioquía en 1673-82
 Neófito Nasri (1670-1731), obispo de la iglesia católica greco-melquita
 Neophytos Doukas (1760-1845), sacerdote y erudito griego
 Neophytos Vamvas (1770-1856), clérigo y educador griego
 Neofit Rilski (1793-1881), monje, profesor y artista búlgaro
 Neófito de Bulgaria (n. 1945), jefe de la Iglesia ortodoxa búlgara
 Neophytos Larkou (n. 1966), jugador y entrenador de fútbol chipriota